Predsednik generalne skupščine Združenih narodov je voljena funkcija v Generalni skupščini ZN. Delegati ga voljo vsako leto. Zasedanje skupščine je načrtovano meseca septembra in vsako izredno ali posebno nujno zasedanje, ki sledi v enoletnem obdobju vodi izvoljeni predsednik Generalne skupščine.

Predsedniško mesto se menjava po redu med petimi skupinami držav: 
 Afrika
 Azija
 Vzhodna Evropa
 Latinska Amerika in Karibi
 Zahodna Evropa in druge države.

Viri in opombe

Zunanje povezave
 UN: Seznam predsednikov generalne skupščine Združenih narodov

Generalna skupščina Združenih narodov